Statius je římské příjmení (cognomen):

 Gaius Caecilius Statius (asi 220–184 př. n. l.), římský dramatik
 Publius Papinius Statius (1. století), římský básník